Ratman/Omul șobolan 

este un film de groază italian din 1988.

 Ratman, un personaj din serialul animat Laboratorul lui Dexter din episodul din 1996 „ The Justice Friends: Ratman ”